Manderscheid (Arzfeld), een gemeente in het Duitse district Bitburg-Prüm, Rijnland-Palts
Manderscheid (stad), een stad in het Duitse district Bernkastel-Wittlich, Rijnland-Palts
Verbandsgemeinde Manderscheid, een Verbansgemeinde in het Duitse district Bernkastel-Wittlich, Rijnland-Palts
graven van Manderscheid